Say steht für:
 Say (Niger), Stadt in Niger
 Say (Departement), Departement in Niger
 Say (Lied), Lied von John Mayer (2007)

Say ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Say (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Allen Say (* 1937), japanisch-amerikanischer Fotograf, Schriftsteller und Illustrator
 Bania Mahamadou Say (1935–2005), nigrischer Autor
 Benjamin Say (1755–1813), US-amerikanischer Politiker
 Calvin Say (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 David Say (1914–2006), britischer Geistlicher, Bischof von Rochester
 Fazıl Say (* 1970), türkischer Pianist und Komponist
 Frederick Richard Say (19. Jahrhundert), britischer Maler und Lithograph

 George Hall-Say (1864–1940), britischer Eiskunstläufer
 Jean-Baptiste Say (1767–1832), französischer Ökonom
 Léon Say (1826–1896), französischer Ökonom und Politiker
 Lim Swee Say (* 1954), singapurischer Politiker
 Lucy Say (1801–1886), US-amerikanische Malerin, wissenschaftliche Illustratorin und botanische Sammlerin
 Thomas Say (1787–1834), US-amerikanischer Entomologe

SAY steht für:
 Flughafen Siena (IATA-Code)
 South Ayrshire (ISO 3166-2:GB-SAY)

say steht für:
 Saya (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen in Nigeria

Siehe auch:
 Saysches Theorem, Zusammenhang von Angebot und Nachfrage
 Seay
 Sey
 Scey

Abkürzung